In het jaar 1582 en de jaren daarna werd de klassieke juliaanse kalender, die meer dan anderhalf millennium dienst had gedaan, vervangen door de gregoriaanse kalender.
Hierbij werd de ongelijkheid weggewerkt door tien dagen te schrappen.

Er wordt op gewezen dat de gregoriaanse kalender niet in alle landen gelijktijdig werd ingevoerd.
Onderstaande kalender geldt voor Brabant, Zeeland en de Staten-Generaal van Nederland en België.

Overgangskalender
Geschiedenis van Brabant
Geschiedenis van Zeeland
1582